Премия Эриха Фрида — австрийская литературная награда. Присуждается ежегодно с 1990 года в память о выдающемся поэте Эрихе Фриде.

Фонд памяти Эриха Фрида каждый год назначает судью из числа видных литераторов, который единолично выбирает лауреата премии из числа писателей, пишущих на немецком языке в любой стране. Материальное содержание премии составляет 14 600 евро, эта сумма выделяется государственным бюджетом Австрии.

Лауреаты премии 

Литературные премии
Литературные премии Австрии
Литературные премии Европы
Литература Австрии
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту